Гриффит (, ) — австралийский город, расположенный на юго-западе штата Новый Южный Уэльс, основанный 4 августа 1916 года.

История 
Как и ряд других австралийских городов, его спроектировал Уолтер Бёрли Гриффин; назван город был в честь Артура Гриффина, австралийского политика. Поселение было объявлено городом в 1987 году, и сейчас в нём живёт 16 182 человека.

До февраля 2010 года в Гриффите не было светофоров.

Климат 
Климат Гриффита по классификации Кёппена — полупустыня.

См. также 
 Пещера отшельника
 Ричетти, Валерио

Примечания

Ссылки 

Города Нового Южного Уэльса